DL
 Deputy Lieutenant, titulo conferido, no Reino Unido, aos delegados do Lord-Lieutenant, que representa o monarca em situações cerimoniais num condado, podendo, quando nomeado para tal, representar o Lord-Lieutenant na sua ausência;
 550 em numeração romana;
 Dose letal;
 download;
 Delta Air Lines, companhia área estadunidense.

dl
 decilitro, um décimo de um litro.

Desambiguações de siglas